El nombre de Almería puede referirse a:

 La provincia de Almería, España.
 La ciudad de Almería, capital de la provincia española homónima.
 Almería 2005, el nombre dado a los XV Juegos Mediterráneos.
 El municipio de Almería, Bilirán, Filipinas.
 La comunidad no incorporada de Almeria, en el estado de Nebraska, Estados Unidos.
 La comunidad no incorporada de Almeria, en el estado de Alabama, Estados Unidos.
 (5879) Almeria, un asteroide del cinturón de asteroides.
 La Unión Deportiva Almería, equipo de la Segunda División Española.